Мечеви кандидата (и турнир кандидата) циклуса 1985. - 1987. године, игран је по измењеном формату него до сада.

У првој фази одигран је меч кандидата у Француском граду Монпељеу од  12. октобра до 3. новембра 1985. године.

Учесници турнира су били, четворица првопласираних са међузонских турнира у Тунису, Таскоу и Билу. Поред њих и троица учесника у полуфиналним мечевима кандидата 1984 године. (Корчној, Риби, Смислов), као и Спаски који је лично позван на турнир. 

Четворица првопласираних са турнира кандидата наставили су такмичење у следећој фази. 

У току 1986. године одиграни су мечеви кандидата. Полуфинални меч Соколов —  Вагањан одигран је у Минску током јануара 1986. год. и други Јусупов - Тиман у Тилбургу од 16. јануара до 3. фебруара 1986. године.

У финалном мечу Соколов - Јусупов игран у Риги, током септембра и октобра 1986. год, резултат је после 10 партија био 6:4 у корист Јусупова. Добивши тада 3 партије заредом, Соколов је добио меч. Ово је једини меч кандидата који је добио учесник са 2 поена заостатка у току такмичења (пре тога није било таквог случаја у 51 мечу, само је Лајош Портиш успео два пута да изједначи, али је оба пута изгубио мечеве на крају). Тако је Соколов добио право да са Карповим одигра меч "супер финала".

Суперфинале мечева кандидата 1987. године одржано је у шпанском граду Линаресу током фебруара и марта. Учесници су Анатолиј Карпов, поражен у  реванш мечу за светског првака 1986, и Андреј Соколов победник мрчева кандидата 1985/1986. Победник суперфинала мечева кандидата 1987. освојио је право да игра меч са светским шампионом Гаријем Каспаровим. Меч је завршен превременом победом Карпова, који је такмичење одиграо без пораза - 7½: 3½.

Турнир кандидата, Монпеље, 12.10. - 3.11 1985.

Додатни меч за 4. место

Мечеви кандидата 1986. године

Табеле мечева кандидата

Полуфинале

Финале

Суперфинале, Линарес, 24. фебруар - 26. март 1987.

Литература 
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 316-317. — 564. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Спољашње везе 
 Партије Турнира кандидата у шаху, 1985
 Парије мечева кандидата на сајту pgnmentor.com

Мечеви кандидата 1985-1987
Шах у 1985.
Шах у 1986.
Шах у 1987.

Референце